Принц Уильям Август, герцог Камберлендский (;  — ) — третий сын короля Великобритании Георга II и Каролины Бранденбург-Ансбахской, известный военачальник.

Биография 
В 1745 году командовал английскими войсками в Нидерландах и потерпел поражение при Фонтенуа.

В том же году был вызван в Великобританию для действий против претендента Карла Эдуарда Стюарта и в сражении при Каллодене разбил его. За жестокое подавление якобитского восстания получил прозвище «Камберлендский мясник » (Butcher Cumberland).

Его последующие военные действия на континенте были неудачны: в 1746 году разбит французами при Лауфельде, а в начале Семилетней войны — при Хастенбеке (1757).

Потомства не оставил, умер холостым.

Предки

Источник текста 
 

Генералы Великобритании
Ганноверская династия
Участники Войны за австрийское наследство
Участники Семилетней войны
Королевские члены Лондонского королевского общества
Похороненные в Вестминстерском аббатстве
Канцлеры Дублинского университета